Het ATP-toernooi van Barcelona 2009 (met de officiële naam Barcelona Open Banco Sabadell 2009) werd gespeeld van 20 tot en met 26 april 2009. Er werd gespeeld op gravelbanen in de Spaanse stad Barcelona.

Na het ATP-toernooi van Monte Carlo wist Rafael Nadal ook dit toernooi succesvol te verdedigen. Het was de vijfde keer op rij dat hij dit toernooi op zijn naam schreef.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona